Égialée ou Ægialée peut désigner :
 plusieurs personnages de la mythologie grecque :
Égialée, fondateur mythique de la ville de Sicyone (cf. infra),
 Égialée, fils d'Adraste, un des Épigones,
 Égialée, fille d'Adraste et épouse de Diomède ;
 l'Ægialée, un massif montagneux de l'Attique ;
 la ville de Sicyone, d'abord nommée Égialée.
 Égialée (dème), municipalité grecque de la région de Grèce-Occidentale